«Банкрот» — художественный фильм кинорежиссёра Игоря Масленникова. Последняя режиссёрская работа Масленникова, снятая по пьесе Александра Островского «Свои люди — сочтёмся».

Фильм снимался в Вологде в 2009 году. Премьера фильма состоялась 30 октября 2009 года.

Сюжет 
Капризная и недалекая купеческая дочь на выданье Липочка (Яна Лакоба), сидя у окна, начинает свои рассуждения о том, каким приятным занятием являются танцы. Входит её мать Аграфена Кондратьевна (Нина Усатова) и они вместе начинают мечтать о женихе для дочки, затем ссорятся. Появляется сваха Устинья Наумовна (Лия Ахеджакова). Мать и дочь наперебой ей рассказывают свои требования к жениху, однако же требования у них разные: Липочке нужен жених из благородных, а мать требует непременно старообрядца из купцов.

В доме появляется выгнанный из суда стряпчий Сысой Псоич Рисположенский (Виктор Бычков). Хозяину Самсону Большову (Леонид Кулагин) стряпчий как раз и нужен, он планирует объявить себя несостоятельным должником (или банкротом). Рисположенский советует переписать всё имущество на приказчика Лазаря Подхалюзина (Дмитрий Мурашев).

В ролях 
 Леонид Кулагин — купец Большов Самсон Силыч
 Нина Усатова — его жена Аграфена Кондратьевна
 Дмитрий Мурашев — Подхалюзин
 Яна Лакоба — Липочка, дочка Большовых
 Лия Ахеджакова — сваха Устинья Наумовна
 Татьяна Тарасова — ключница Фоминишна
 Виктор Бычков — стряпчий Рисположенский

Лия Ахеджакова неоднократно говорила, что это один из её любимых фильмов:
У меня была недавно замечательная роль у прекрасного режиссера Игоря Фёдоровича Масленникова в фильме «Банкрот». Это классика, и роль так написана! Но почему-то фильм этот не пошел по экранам. Я не знаю, в чем дело, что там продюсеры думают, но посмотреть его можно, по-моему, только в Интернете, увы. А роль была просто изумительная. У меня и в театре-то никогда таких не было.
У меня ещё есть пара фильмов, о которых я хочу сказать доброе слово. Например, у Игоря Масленникова я сыграла в «Банкроте» сваху Устинью Наумовну. Это для меня была очень важная роль.

Примечания

Ссылки 
 Валерий Кичин — Банкротам вход бесплатный // Российская газета — Федеральный выпуск № 5023(199) за 21 октября 2009

Фильмы-драмы России
Фильмы России 2009 года